Doomsday Machine — шостий студійний альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Композиції з альбому записувались впродовж березня-травня 2005 року. Реліз альбому відбувся 26 липня 2005 під лейблом Century Media Records.

Список пісень

Історія релізів

Посилання 
 Doomsday Machine  на Encyclopaedia Metallum. 

Альбоми Arch Enemy